De islam is de grootste minderheidsreligie in Oeganda. Volgens de nationale volkstelling van 2014 hing 13,7 procent van de 35 miljoen Oegandezen de islam aan, oftewel c. 5 miljoen aanhangers. De meeste moslims in Oeganda zijn soennieten, maar er is ook een aanzienlijke minderheid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Geschiedenis 
De islam arriveerde halverwege de 19e eeuw vanuit het noorden en de oostkust van Afrika in Oeganda. Tussen 1888 en 1893 vonden in Oeganda drie godsdienstoorlogen tussen christenen en moslims plaats. Groot-Brittannië maakte toen een einde aan het conflict door het Oegandese protectoraat af te snijden van de invloed van Egypte. Zoals veel Afrikaanse koloniën bracht ook Oeganda verschillende volkeren en religieuze groepen bij elkaar, waardoor er continu spanning in het land heerste. Deze spanningen hielden ook verband met de promotie van het Luganda tegen het Swahili, een taal die door christelijke missionarissen met de islam werd geassocieerd.

De moslimgemeenschap was verheugd toen Idi Amin in 1971 een militaire dictatuur instelde. Maar de verdrijving van meer dan 100.000 Indiërs in 1972 verminderde de moslimbevolking in Oeganda aanzienlijk. Na de omverwerping van Idi Amin en zijn ballingschap in Saoedi-Arabië in 1979, werd Yusuf Lole, een moslim, waarnemend president van het land. Hij slaagde erin om de religieuze spanningen in het land te verminderen, totdat Milton Obote weer aan de macht kwam en de etno-religieuze conflicten in het land weer escaleerden.

Demografie 

In 2014 vormden moslims 13,7 procent van de Oegandese bevolking, een lichte stijging ten opzichte van 12,1 procent in 2002

Verspreiding 
Het district Yumbe is het enige district in Oeganda met een moslimmeerderheid. In de volkstelling van 2002 was 76,2 procent van de bevolking van dit district islamitisch. De moslims vormden ook significante minderheden in de districten Mayuge (36%) en Iganga (34%).

Islam
Oeganda